Tucumán oder Tucuman ist:

 eine Stadt in Argentinien, siehe San Miguel de Tucumán
 eine Provinz in Argentinien, siehe Provinz Tucumán
 einen Ort in Venezuela, siehe Tucumán (Venezuela)
 einen Berg in Venezuela, siehe Cerro Tucumán
 ein Passagierdampfer der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, siehe Asuncion (Schiff, 1895)
 der Zerstörer Tucuman (E 5) der argentinischen Marine (Stapellauf 1929)
 Cabo Tucumán, Antarktika